International Chamber of Commerce – Międzynarodowa Izba Handlowa
 International Color Consortium – Międzynarodowe Konsorcjum Kolorystyczne
 International Cricket Council – Międzynarodowa Rada Krykieta
 International Criminal Court (ICC) – Międzynarodowy Trybunał Karny
 International Champions Cup